А́ртурс Я́нович Гаро́нскис (25 мая 1957, Рига, Латвийская ССР, СССР) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР.

Карьера 
На Олимпиаде в Москве Артурс в составе распашной четвёрки с рулевым выиграл серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР